Varias personalidades comparten el apellido Schwarzkopf:
Elisabeth Schwarzkopf (1915-2006), soprano alemana naturalizada británica. 
Anton Schwarzkopf (1924-2001), ingeniero alemán especialista en la construcción de montañas rusas.
Norman Schwarzkopf (nacido en 1934), general estadounidense, comandante de las fuerzas de la Coalición en la Guerra del Golfo Pérsico (1991).

Otros usos 
También Schwarzkopf es una empresa alemana perteneciente al grupo Henkel.